Cohors IV Gallorum ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Cohors IV Gallorum (Britannia), von 98 bis 178 belegt und war in Britannia stationiert.
 Cohors IV Gallorum (Mauretania Tingitana), von 88 bis 161 belegt und war in Mauretania Tingitana stationiert.
 Cohors IV Gallorum (Moesia), von 75 bis 153 belegt und war in den Provinzen Moesia inferior, Thracia, Cilicia und Syria stationiert.
 Cohors IV Gallorum (Raetia), von 86 bis 167/168 belegt und war in Raetia stationiert.